{{Журнал
|название=International Journal of Hydrogen Energyежемесячный научный журнал
|изображение=International Journal of Hydrogen Energy.jpg
|ширина= 167px
|подпись = 
|специализация=водородная энергетика
|периодичность=ежемесячный
|язык=английский
|сокращение=
|издатель=Elsevier
|главный редактор = T. N. Veziroglu
|страна = Нидерланды
|история=с 1976 по настоящее время
|основания = 1976
|ISSN=0360-3199
|веб-сайт=Содержание
Информация о журнале}}International Journal of Hydrogen Energy''' (в переводе с англ. «Международный журнал водородной энергетики») — ведущий научный журнал в области водородной энергетики, физики и химии горения водорода. В нём публикуются статьи с результатами фундаментальных исследований использования водорода как топлива.

Журнал выпускается издательством Elsevier как официальное издание Международной ассоциации водородной энергетики (IAHE). Выходит с периодичностью один раз в месяц. Его импакт-фактор в 2012 году был равен 3,548. По цитируемости статей журнал занимает третье место в мире в категории «Энергетика и топлива» (2011).

Главный редактор журнала — президент Международной ассоциации водородной энергетики, почётный профессор (эмерит) университета Майами Т. Н. Везироглы (T. N. Veziroglu).

Тематика 
Журнал ориентирован на научных работников, занимающихся теоретическими, экспериментальными и численными исследованиями всех аспектов применения водорода как перспективного топлива, включая его производство, хранение, транспортировку и использование. Рассматриваются экономические и экологические аспекты использования водорода, а также вопросы международных соглашений и нормативной базы по водороду.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала
 Официальный сайт Международной ассоциации водородной энергетики

Водородная энергетика
Физические журналы
Химические журналы
Горение